Velika nagrada Marseilla 1947 je bila deseta dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1947. Odvijala se je 18. maja 1947 v Pradu, Marseille.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947